Флаг городского поселения город Белоре́цк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком консолидации и единства его населения.

Флаг утверждён 6 июля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2962.

Описание 
Описание флага утверждённого решением Совета городского поселения город Белорецк от 6 июля 2006 года № 61:

«Флаг представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище светло-зелёного цвета с полосой белого цвета по нижнему краю флага, отделённой от основного фона волнистой линией. На светло-зелёном поле флага изображён золотой соболь, стоящий на задних лапах и держащий в передних лапах серебряный молот.

Соотношение ширины флага к его длине — два к трём.

Нижняя белая полоса составляет 1/6 ширины флага. Соболь высотой (от головы до подошвы лап) 2/3 высоты флага расположен по центру флага; расстояние от верхнего края флага до головы соболя составляет 1/10 высоты флага.

На обратной стороне флага воспроизводится его лицевая сторона в зеркальном отражении».

Описание флага утверждённое Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации:

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос, разделённых волнистой линией: верхней зелёного цвета шириной 5/6 ширины полотнища и нижней белого цвета; в центре зелёной полосы восстающий соболь жёлтого цвета, держащий в передних лапах молот белого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, географические и экономические особенности Белорецка.

Центральной фигурой флага является золотой соболь, так как ещё в 1799 году марка «Старый соболь» была присвоена Белорецкому заводу и использовалась в качестве клейма для изделий из белорецкой стали. Соболь обозначает равноценность изделий белорецких заводов металлургии, металлообработки, машиностроения и драгоценного соболиного меха. Соболь и сегодня обитает в окрестностях города. Его золотой цвет на гербе символизирует самостоятельность, справедливость, богатство, милосердие.

Серебряный молот в лапах соболя является символом развитой промышленности города.

Зелёное поле флага, помимо обозначения леса, является геральдическим символом плодородия, ясности, надежды, свободы, покоя и мира.

Серебряная волнистая полоса обозначает реку Белую, от имени которой происходит название города. Помимо этого серебряный цвет является геральдическим символом чистоты, веры, искренности, благородства, откровенности и чистосердечности.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением молота